Ein Bildsymbol

 ist bei Computern ein Icon, siehe Icon (Computer)
 ist Untersuchungsgegenstand der Ikonografie

Für die einzelnen Bildsymbole siehe Kategorie:Symbol und ihre Unterkategorien.